Eanbald ist der Name folgender Personen:

 Eanbald I. († 796), Erzbischof von York
 Eanbald II. († nach 808), Erzbischof von York